Lepistö est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1946), sauteur à ski finlandais
Laura Lepistö (né en 1988), patineuse artistique finlandaise
Lotta Lepistö (née en 1989), coureuse cycliste finlandaise
Sami Lepistö (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois